Pell ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Pell, US-amerikanische Agrarwissenschaftlerin
 Anna Pell Wheeler (1883–1966), US-amerikanische Mathematikerin
 Axel Rudi Pell (* 1960), deutscher Hard-Rock-Gitarrist
 Claiborne Pell (1918–2009), US-amerikanischer Politiker
 Clay Pell (* 1981), US-amerikanischer Politiker
 Dave Pell (1925–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker
 David Pell (* 1980), australischer Radrennfahrer
 Duncan Pell (1807–1874), US-amerikanischer Politiker
 George Pell (1941–2023), australischer Kurienkardinal
 Harry Pell (* 1990), englischer Fußballspieler 
 Herbert Pell (1884–1961), US-amerikanischer Diplomat und Politiker
 Johannes Pell (* 1982), österreichischer Dirigent
 John Pell (1611–1685), englischer Mathematiker
 Paula Pell (* 1963), US-amerikanische Drehbuchautorin und Filmschauspielerin
 Philip Pell (1753–1811), US-amerikanischer Politiker
 Theodore Pell (1879–1967), US-amerikanischer Tennisspieler
 William Pell (1947–2003), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor, zuvor Bariton)

Siehe auch:

 Pell City
 Pell Lake
 Pells Stern
 Pellsche Gleichung
 Pell-Folge
 Pell Engineering Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Pel
 Bell